Kamis peut être :
 qamis ou kamis, vêtement masculin traditionnel dans certains pays ;
 le pluriel de kami.